Ampatuan bezeichnet:

 Ampatuan, Ort in der philippinischen Provinz Maguindanao

Ampatuan ist der Familienname folgender Personen:

 Zaldy Ampatuan (* 1967), philippinischer Gouverneur der Autonomous Region in Muslim Mindanao